Hartford and Hartford — () — студийный альбом дуэта американского музыканта Джона Хартфорда с сыном Джимми Хартфордом, выпущенный в 1991 году под лейблом «Flying Fish Records».

Альбом записан на студии Cowboy Arms Hotel и Recording Spa, Нашвилл, Теннесси.

Список композиций

Сторона один

Сторона два

В записи приняли участие 
 Джон Хартфорд — скрипка, банджо и вокал
 Джимми Хартфорд — мандолина, вокал
 Рой Хаски старший — бас-гитара
 Кенни Мелон — ударные инструменты
 Марк Ховард — гитара

Производство
 Продюсеры — Марк Ховард и Джон Хартфорд 
 Исполнительный продюсер — Джек Клемент
 Инженеры — Марк Ховард и Дэвид Фергюсон
 Mixing — Марк Ховард
 Mastering — Georgetown Masters и Дэнни Пёрселл
 Арт-дирекция — Джон Хартфорд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Хартфорда

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1991 года